Oceaniska mästerskapet i fotboll 1996 spelades inte på en speciell plats, utan hemma och borta mellan november 1995 och november 1996.

De fyra deltagande lagen var Australien och Nya Zeeland som kvalificerat sig, Salomonöarna som kvalificerat sig genom segern i Melanesia Cup, och Tahiti som kvalificerat sig genom segern i Polynesia Cup.

Semifinalerna mellan Australien och Nya Zeeland galled även Trans-Tasman Cup 1995.

Resultat:

Semifinaler

Finaler

Översikt

Externa länkar 
 RSSF. läst 21 februari 2010.

Källor 

1995 i Oceanien
1996 i Oceanien
Fotbollsåret 1995
Fotbollsåret 1996
1996